Belmiro Braga pode se referir:

 ao poeta Belmiro Belarmino de Barros Braga, ou 
 ao município Belmiro Braga onde ele nasceu.
 Belmiro Ferreira Braga, poeta
Desambiguação